Peroni ist der Name folgender Personen:

 Adele Peroni-Glaßbrenner (1811–1895), österreichische Theaterschauspielerin
 Alessandro Peroni (1874–1964), italienischer Musiker und Komponist
 Carlo Peroni (1929–2011), italienischer Comiczeichner
 Claudia Peroni (* 1959), italienische Journalistin
 Geraldine Peroni (1953–2004), US-amerikanische Filmeditorin
 Renato Peroni (1930–2010), italienischer Prähistoriker
 Riccardo Peroni (* 1949), italienischer Schauspieler und Kabarettist
 Robert Peroni (* 1944), italienischer Extremsportler, Bergsteiger und Bergführer

Weitere Bedeutungen:
 Birra Peroni, italienisches Unternehmen und Biermarke dieses Unternehmens